— японский , лауреат премии Филдса за 1990 год. Знаменит работами по алгебраической геометрии.

Член Японской академии наук (1998), иностранный член Российской академии наук (2016), Национальной академии наук США (2017).

Биография 
Родился в 1951 году в Нагое. Учился в Киотском университете, в 1973 году получил степень бакалавра, в 1975 — магистра. После этого преподавал там же, в 1978 году под руководством Масаёси Нагаты защитил диссертацию на тему «Кольца эндоморфизмов некоторых абелевых многообразий». После защиты диссертации продолжал работать ассистентом в Киотском университете, в 1980 году стал лектором по математике в Нагойском университете. В 1982 году стал доцентом, а в 1988 — полным профессором. С 1990 года профессор Киотского университета.

Несмотря на официальную преподавательскую позицию в Японии, в 1977—1992 годах Мори много времени провёл в США: в 1977—1980 годах работал приглашённым профессором в Гарвардском университете, в 1981—1982 годах — в Институте перспективных исследований, в 1985—1987 — в Колумбийском университете, в 1987—1989 годах и 1991—1992 годах — в Университете Юты.

Наиболее известные работы Мори относятся к классификации трёхмерных алгебраических многообразий. Обобщение результатов Мори на многообразия большей размерности, иногда называемое , является активной областью исследований современной алгебраической геометрии.

В 2014 году избран президентом Международного математического союза, став первым представителем математиков Азии на этом посту.

Награды 
 1983 —  (Японское математическое общество)
 1984 — 
 1988 —  (вместе с Юдзиро Каваматой)
 1989 — 
 1990 — Филдсовская премия
 1990 — Премия Японской академии наук
 1990 — Премия Коула за достижения в области алгебры (Американское математическое общество)
 2004 — 
 2021 — Орден Культуры

Избранные труды 
 Монография «Birational geometry of algebraic varieties» (в соавторстве с Яношем Колларом)

Примечания

Ссылки 
 
 Heisuke Hironaka, The work of Shigefumi Mori. Fields Medallists Lectures, Michael F. Atiyah (Editor), Daniel Iagolnitzer (Editor) — World Scientific Publishing, 2007. ISBN 981-02-3117-2

Лауреаты Филдсовской премии
Алгебраические геометры
Выпускники Киотского университета
Преподаватели Университета Юты
Члены Японской академии наук
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Национальной академии наук США
Президенты Международного математического союза
Лауреаты премии Коула